Aquaman – personaggio dei fumetti DC Comics
 Aquaman – serie animata del 1967
 Aquaman – film del 2018 diretto da James Wan
 Aquaman – varie serie a fumetti incentrate sull'omonimo personaggio pubblicate negli Stati Uniti d'America dalla DC Comics